Marek Sołek
 Ośrodek Kulturalny Sołek
 Sołek – wieś w Polsce położona w woj. łódzkim, w opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Sołek – wzgórze w Częstochowie
 sołek – staropolskie określenie spichlerza